Kostelník může být:

 Kostelník - člověk, který se stará o kostel, roucha kněží či ministrantů a též o obřadní nádoby.

příjmení
 Jozef Kostelník (* 1970) – slovenský fotbalový záložník a trenér
 Petr Kostelník (* 1964) – český fotbalový brankář 
 Valentin Kostelník (1815–1891) – rakouský a český podnikatel a politik